Inwood est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Inwood, hameau de Armstrong au Manitoba
Inwood, canton de Brooke-Alvinston en Ontario

Inwood, census-designated place du comté de Polk en Floride
Inwood, ville du comté de Lyon en Iowa
Inwood, hameau du comté de Nassau dans l'État de New York
Inwood, station de la Long Island Railroad
Inwood, quartier de Manhattan à New York
Parc Inwood Hill
Inwood, communauté de San Antonio au Texas
Inwood, census-designated place du comté de Berkeley en Virginie-Occidentale
Inwood Forest, communauté de Houston au Texas
Inwood Township, canton du comté de Schoolcraft au Michigan

Inwood, site d'intérêt scientifique particulier dans le Wiltshire